Stem (niederländisch „Stimme“) steht für:

 eine niederländische Tageszeitung, siehe BN/De Stem
 die ehemalige südafrikanische Nationalhymne, siehe Die Stem van Suid-Afrika

Stem (englisch „Stamm“) steht für:
 Summensignal aus den bei der Abmischung eines Musikstücks zusammengefügten Tonspuren

STEM steht als Abkürzung für:
 Science Technology Engineering Mathematics (bzw. STEM fields, im Dt. auch als MINT-Fächer bezeichnet), Unterrichts- und Studienfächer
 Scanning Transmission Electron Microscope, siehe Rastertransmissionselektronenmikroskop

Abkürzung